Ел Леонсито има више значења:

 Ел Леонсито (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Леонсито (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Леонсито (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Леонсито (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Леонсито (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Леонсито (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику